Proteïne, een biomolecuul
 Eiwit (ei), het witte gedeelte van de inhoud van een ei